

Вінтерпорт — місто, штат Мен
 Вінтерпорт — переписна місцевість, штат Мен